Часть речи — многозначный термин. Может означать следующее:
 Часть речи — категория, классифицирующая слова.
 «Часть речи» — цикл стихотворений И. А. Бродского.